Ornithocheiridae è un gruppo di pterosauri all'interno del sottordine Pterodactyloidea. Insieme ai Lonchodectidae e agli strettamente imparentati Targaryendraconia, gli ornitocheiridi furono tra gli ultimi pterosauri dentati vissuti durante il Mesozoico. I membri che appartengono a questo gruppo vissero nel Cretaceo inferiore-superiore, circa 140-96 milioni di anni fa (Valanginiano-Cenomaniano). Questi animali erano alcuni degli anhangueria più avanzati.

Gli ornitocheiridi furono tra gli pterosauri di maggior successo durante il loro regno, e furono anche i più grandi tra gli pterosauri, prima della comparsa degli azhdarchidi, come Quetzalcoatlus. Gli ornithocheiridi erano eccellenti pescatori, che usavano varie tecniche di volo per catturare le loro prede, e si crede che fossero grandi planatori, in grado di percorrere grandi distanze senza sbattere costantemente le ali. La successiva comparsa degli pteranodontidi crestati indusse i paleontologi a pensare che gli ornitocheiridi fossero i loro potenziali antenati. Ciò è dovuto al loro aspetto molto simile, per la struttura delle ali, e soprattutto la loro dieta, che consisteva principalmente in pesce.

Classificazione 
Di seguito è riportato un cladogramma che mostra la collocazione filogenetica della famiglia degli ornithocheiridi entro Pteranodontia pubblicato nel 2013 da Andres e Myers.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Pterosauri
Megafauna estinta